Prairie Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prairie Creek Township (Illinois)
 Prairie Creek Township (Indiana)
 Prairie Creek Township (Iowa)
 Prairie Creek Township (Hall County, Nebraska)
 Prairie Creek Township (Merrick County, Nebraska)
 Prairie Creek Township (Nance County, Nebraska)